Qārah (arabiska: قارة) är en ort i Syrien.   Den ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Damaskus. Qārah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Qārah är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Terrängen runt Qārah sluttar brant österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Qārah. Närmaste större samhälle är An Nabk,  kilometer söder om Qārah.

Trakten runt Qārah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Qārah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rif Dimashq